Приз «Рыцарь атаки» был учреждён редакцией журнала «Советский воин» в 1984 году. Он вручался игроку, забивавшему чаще других три и более мячей в одном матче чемпионата СССР и чемпионата России по футболу.

 Чемпионат СССР

Чемпионат России

Ссылки 

 Обладатели приза «Рыцарю атаки»

Футбольные награды в СССР
Футбольные награды в России